Луций Плавций Венон може да се отнася за:

 Луций Плавций Венон (консул 330 пр.н.е.)
 Луций Плавций Венон (консул 318 пр.н.е.)